You've Got to Love Me a Lot – cortometraggio britannico del 1908 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
You've Got to Love Me a Lot – cortometraggio USA del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company